

Ловець () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.
 Ловець () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Ловець () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Вирбиця.